Paradise River (plaats in Canada), een plaats in de Canadese regio Labrador
 Paradise River (rivier in Labrador), een rivier in de Canadese regio Labrador
 Paradise River (rivier op Newfoundland), een rivier op het Canadese eiland Newfoundland
 Paradise River (Washington), een rivier in de Amerikaanse staat Washington